Dies ist eine Liste der 333 französischen Arrondissements, der Untergliederung der französischen Départements.

Der Hauptort eines Arrondissements (Kreis, Bezirk) ist Sitz einer Präfektur oder Unterpräfektur. Ein Arrondissement setzt sich aus Gemeinden zusammen. Die Kantone bilden seit 2015 keine Untergliederung der Arrondissements mehr.

!
Arrondissements